Rage Against the Machine (часто сокращается до аббревиатуры RATM или сокращается до одного слова Rage) — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Образованная в 1991 году, группа состоит из вокалиста Зака де ла Роча, басиста и бэк-вокалиста Тима Коммерфорда, гитариста Тома Морелло и барабанщика Брэда Уилка. 
Их песни выражают революционные политические взгляды. 
По состоянию на 2010 год они продали более 16 миллионов пластинок по всему миру. Группа была номинирована на включение в Зал славы рок-н-ролла в первый год их участия в 2017 году, затем снова в 2018, 2019 и 2021 годах, хотя заявки провалились.

Rage Against the Machine выпустили свой одноимённый дебютный альбом в 1992 году с коммерческим и критическим успехом, что привело к участию в фестивале Lollapalooza 1993 года; в 2003 году альбом занял 368-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала «Rolling Stone». Следующие два альбома группы, Evil Empire (1996 г.) и The Battle of Los Angeles (1999 г.), также были успешными; оба альбома возглавили чарт Billboard 200.
Во время своего первоначального девятилетнего существования Rage Against the Machine стали популярной и влиятельной группой и оказали большое влияние на жанр ню-метал, который приобрёл известность во второй половине 1990-х годов. Они также заняли 33-е место в списке «100 величайших исполнителей хард-рока» по версии VH1.

В 2000 году Rage Against the Machine выпустили альбом кавер-версий Renegades и распались после того, как растущие творческие разногласия привели к уходу Де ла Рочи, который начал малоизвестную сольную карьеру, в то время как остальные участники группы сформировали супергруппу «Audioslave» с Крисом Корнеллом, бывшим фронтменом «Soundgarden»; Audioslave записали три альбома, прежде чем распасться в 2007 году. В том же году Rage Against the Machine объявили о воссоединении и впервые за семь лет выступили вместе на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в апреле 2007 года. В течение следующих четырёх лет, за вычетом творческого отпуска в 2009 году, группа продолжала выступать на других концертных площадках и фестивалях по всему миру, прежде чем снова уйти в отпуск в 2011 году. В 2016 году Морелло, Коммерфорд и Уилк создали новую группу «Prophets of Rage», с B-Real, Chuck D и DJ Lord; эта группа выпустила один миньон и один полноформатный студийный альбом и распалась в 2019 году.

После восьмилетнего перерыва Rage Against the Machine объявили в ноябре 2019 года, что они воссоединяются для мирового турне, которое первоначально планировалось начать в 2020 году, но в конечном итоге было перенесено на 2021 год и далее на 2022, из-за пандемии COVID-19.

История

Ранние годы (1991—1992 гг.) 
В 1991 году, после распада бывшей группы гитариста Тома Морелло «» (которая успела выпустить только дебютный альбом), бывший барабанщик «Lock Up» Джон Нокс позвал Тима Коммерфорда и Зака де ла Рочу поджемовать с Томом Морелло, поскольку он хотел создать новую группу. Вскоре Морелло связался с Брэдом Уилком, у которого ранее были неудачные прослушивания как для «Lock Up», так и для группы, которая позже стала «Pearl Jam». Этот состав назвал себя Rage Against the Machine, после песни, которую де ла Роча написал для своей бывшей андеграундной хардкор-панк-группы Inside Out (также будет названием неучтённого полноформатного альбома Inside Out). Кент Макклард, с которым были связаны Inside Out, придумал фразу «rage against the machine» () в статье 1989 года в своём журнале «No Answers».

План дебютного альбома группы на мейджор-лейбле, демо-кассета Rage Against the Machine, была записана на кассете с двенадцатью песнями, выпущенной самостоятельно, на обложке которой были вырезки из газет раздела «Фондовый рынок» с одной спичкой, приклеенной к карточке с инкрустацией. Не все 12 песен попали в финальный альбом — две в конечном итоге были включены в качестве би-сайдов, в то время как три другие так и не увидели официального релиза. Несколько звукозаписывающих лейблов проявили интерес, и в конце концов группа подписала контракт с Epic Records. Морелло сказал: «Epic согласилась на всё, что мы просили, и они выполнили это… Мы никогда не видели идеологического конфликта, пока сохраняли творческий контроль».

Коммерческий успех (1992—2000 гг.) 

Первый альбом «Rage Against the Machine» стал трижды платиновым, во многом благодаря успеху первого сингла «Killing In The Name». В 1993 году группа выступила на фестивале «Lollapalooza», где они вышли на сцену полностью обнажёнными с заклеенными ртами в знак протеста против цензуры в США.

Во время турне чуть ли не каждый второй их концерт является благотворительным — вырученные средства обычно идут или в фонд помощи освобождения Тибета, или на выкуп какого-нибудь невинно осуждённого политзаключённого. «Мы не можем спокойно смотреть на несправедливость, — говорит гитарист группы Том Морелло. — Наша команда против притеснений и ущемлений прав в любой форме».

Следующие два альбома Evil Empire (1996) и The Battle of Los Angeles (1999) заняли первые места в чартах «Billboard». В 2000 г. съёмки их клипа «Sleep Now In The Fire», проходившие на Уолл-Стрит привели к тому, что Нью-Йоркской фондовой бирже пришлось запереть двери из-за страха перед толпой фанатов.

Будучи группой, музыка которой имеет под собой рэп-основу, RATM ездили в турне в основном с такими корифеями хип-хопа, как House of Pain и Cypress Hill. Особенно примечательны сборные концерты-акции в защиту Леонарда Пелтиера (лидер американского индейского движения, осуждён и посажен в конце 70-х за то, что стрелял в агентов ФБР) и Мумии Абу-Джамала (чернокожий журналист и политический активист, находящийся в заключении за убийство офицера полиции). Постоянно осуждая в своих текстах существующий политический строй, Rage Against The Machine сами постоянно подвергались цензуре и разрушающей критике со стороны общественности. Однако и это не могло остановить революционеров. Во время турне в 1993-м году в Филадельфии участники команды вместо того, чтобы дать концерт, выразили молчаливый протест против цензуры на музыку. Все четверо поднялись на сцену абсолютно голыми, с заклеенными пластырем ртами, а на груди каждого была нацарапана одна буква, что в общем можно было прочитать как Р М R С (Parents Music Resource Center — компания, занимающаяся цензурированием музыки). В таком виде музыканты простояли на сцене 25 минут, не сыграв ни одной ноты, стояла полная тишина, если не считать гитарного «фидбэка», сопровождавшего акцию. Чтобы не разочаровывать своих фанов, несколькими днями позже RATM дали концерт в Филадельфии, вход на который был абсолютно бесплатным.

Они пытаются принять законопроект, устанавливающий цензуру против музыкальных групп, которые якобы оказывают негативное влияние на молодых людей, — говорит Том Морелло. — Но вот есть, скажем, президент Клинтон, который совсем недавно через день убивал десятки стариков и детей в Югославии. И есть Мэрилин Мэнсон, который одевается в страшный костюм и поет страшным голосом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто из них подает худший пример молодежи.

The Battle of Los Angeles 1999 года показал, что четверо участников группы по-прежнему готовы бороться и лезть на баррикады. Последний альбом, как и все предыдущие, записан исключительно при помощи гитары, баса и барабанов, что, безусловно, придаёт музыке больше драйва и энергии. «Это наша самая мощная запись. Мы писались очень быстро и старались делать как можно меньше дублей, чтобы не потерять энергии, — рассказывает Том Морелло. — Возможно, появилось больше людей, которым нужно творчество Rage Against The Machine, а пока это кому-то нужно, борьба будет продолжаться и ярость будет противостоять системе».

Распад и последующие проекты (2000—2006 гг.) 

В 2000 году вышел альбом «Renegades», который целиком состоял из кавер-версий. Зак де ла Роча был резко против выхода этого альбома, и сразу после этого заявил об уходе из группы. После распада трое участников (все, кроме вокалиста — целиком инструментальная часть группы) основали совместно с вокалистом недавно распавшихся «Soundgarden» Крисом Корнеллом группу «Audioslave».

Воссоединение (2007 - настоящее время) 

В начале 2007 года Том Морелло объявил о воссоединении RATM, в качестве основного мотива указав необходимость участия группы в политических баталиях накануне президентских выборов в США.

Незадолго до этого под псевдонимом The Nightwatchman Том Морелло выпустил акустический альбом «One Man Revolution», стиль которого определил как «Вуди Гатри XXI века».

29 апреля 2007 года Rage Against The Machine впервые за 7 лет вышли на сцену вместе в качестве хедлайнеров фестиваля Коачелла в Калифорнии.

6 июня 2010 года Rage Against the Machine сдержали обещание и дали бесплатный концерт в Лондоне в Парке Финсбери.

8 июня они выступили в Ирландии, 9 июня в Нидерландах, а 11 июня в Италии.

23 июля, после европейского тура, группа выступила в Лос-Анджелесе спустя 10 лет.

Осенью группа в первый раз выступила на фестивалях в Бразилии, Чили и Аргентине.

Во время интервью чилийской газеты La Tercera in October 2010 вокалист группы Зак де ла Роча заявил, что новый альбом, возможно, будет готов и выпущен в 2011 году. Однако в начале мая 2011, гитарист Том Морелло сказал, что группа пока что не работает над новым альбомом.

В 2011 году группа создала свой собственный фестиваль L.A Rising и выступила на нём 30 июля с El Gran Silencio, Immortal Technique, Lauryn Hill, Rise Against и Muse. Это было единственное выступление группы в 2011 году.

В интервью в октябре 2012 басиста Тима Коммерфорда спросили, работали ли Rage Against the Machine над новым альбомом. Он ответил: «определенно, возможно…».

27 ноября 2012 года группа выпустила переиздание первого альбома в честь его 20-летия.

30 апреля 2014 года барабанщик Брэд Уилк заявил, что выступление Rage Against the Machine 2011 года на L.A Rising, возможно, было последним.

16 октября 2015 года концерт 2010 года в Парке Финсбери (Лондон) был официально выпущен на DVD и Blu-ray.

В мае 2016 открылся веб-сайт prophetsofrage.com с таймером, считающим в обратном порядке до 1 июня. Это могло означать возвращение Rage Against the Machine в этом году.

Чуть позже стало известно, что Prophets of Rage — это новая супергруппа, сформированная Томом Морелло, Брэдом Уилком и Тимом Коммерфордом, а также Чаком Ди из Public Enemy и B-Real из Cypress Hill.

Первое выступление пройдёт 3 июня в Hollywood Palladium (Лос-Анджелес), а далее пойдёт тур. На концертах будут исполняться песни Rage Against the Machine, Cypress Hill и Public Enemy, а также, возможно, новые композиции.

1 ноября 2019 года группа объявила о своем воссоединении. В 2020 году они планировали провести 5 концертов, но планы были разрушены пандемией коронавируса.

Рождественский чарт 
В начале декабря 2009 года группа стала главным героем громкого скандала во время подведения итогов рождественских чартов композиций в Великобритании. Джон Мортер, специалист по логистике и большой поклонник Iron Maiden из графства Эссекс, зарегистрировал в социальной сети Facebook группу, участники которой могли бы выразить свой протест против засилья в рождественских чартах последних лет поп-героев из «X Factor», возмутившись тем фактом, что с 2005 года первое место завоевывали только финалисты этого шоу. Совместно со своей женой Трейси Мортер он провел акцию «Rage Against The Machine for Christmas No. 1». Её суть заключалась в том, чтобы объединить группу людей и совместно начать покупать композицию «Killing in the Name» 1992 года. Акция была направлена против финалиста шоу «X-Factor» 2009 года Джо Макэлдерри, который к тому времени уже выпустил свой сингл «The Climb», претендующий на первое место в чарте. Через несколько дней в группе «Rage Against The Machine for Christmas No. 1» насчитывалось уже более 900 тысяч участников. Более того, американский коллектив поддержал даже Пол Маккартни, а за юного Джо вступился лидер британских консерваторов Дэвид Кэмерон. 18 декабря было объявлено, что первое место останется за «The Climb», о чём якобы свидетельствовали данные о продажах сингла. До конца акции оставалось 20 часов, за которые произошёл большой всплеск активности пользователей Facebook. Не только участники созданной на Facebook группы, но и обычные фанаты рок-музыки, услышав о подведении итогов и о самом штурме, начали активно покупать запись «Killing in the Name». После подсчета данных, поздним вечером 19 декабря стало известно, что победа досталась Rage Against The Machine. Ветераны опередили новоиспеченную звезду британской поп-музыки Макэлдерри, продав на 50 тысяч копий своей песни больше. «Killing In The Name» финишировала с результатом 502 тысячи экземпляров за неделю, а «The Climb» разошёлся тиражом чуть более 450 тысяч.

Журналисты позвонили Джону Мортеру и сообщили ему о победе. «Черт возьми! Вот так да! О Боже, я поверить не могу! Неужели? Мы? Мы первые?» — воскликнул от неожиданности инициатор кампании «Rage Against the Machine for Christmas No. 1». При этом Мортер поспешил внести в историю ясность и заявил, что в общем-то ничего не имеет против «X Factor», его участников и Джо Макэлдерри. «Мы просто хотели привлечь внимание меломанов к тому, что в рождественском чарте уже который год нет никакого разнообразия. А вообще, я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в нашей акции. Что касается Джо и его поклонников: ребята, не расстраивайтесь, ведь быть номером 2 в хит-параде тоже не так уж и плохо. В конце концов, впереди ещё целая неделя», — отметил Джон. Также рассказал, что ему уже позвонил продюсер и ведущий шоу X Factor Саймон Коуэлл, который поздравил своего конкурента и «был чрезвычайно мил». «Мы говорили о музыке, и было здорово, что он позвонил», — цитирует Мортера NME. Коуэлл рассказал в одном из своих интервью, что был чрезвычайно расстроен поражением Макэлдерра. «Несмотря на проигрыш Джо, на меня произвела очень большое впечатление та кампания, которую развернули поклонники RATM. Все было по-честному: никаких грязных трюков, никаких спонсоров», — поделился впечатлениями специалист по поп-музыке. Сами участники Rage Against The Machine обратились к своим почитателям со словами благодарности и пообещали дать в Великобритании бесплатный концерт в честь своей победы. «Эта победа — результат невероятных усилий всех поклонников настоящей музыки. И мы выражаем нашу искреннюю благодарность каждому борцу за свободу. Вы помогли превратить наш гимн неповиновения в настоящее анархическое рождественское чудо 2009 года», — заявил гитарист RATM Том Морелло.

Сами доходы от реализации «Killing in the Name» Rage Against the Machine направят на благотворительность — около 65 тысяч фунтов стерлингов будут перечислены на счет организации «Shelter», оказывающей поддержку бездомным.

Состав 
 Зак де ла Роча — вокал
 Том Морелло — гитара
 Тим Коммерфорд — бэк-вокал, бас-гитара 
 Брэд Уилк — перкуссия, ударные

Дискография 

 Rage Against the Machine (1992 г.)
 Evil Empire (1996 г.)
 The Battle of Los Angeles (1999 г.)
 Renegades (2000 г.)

Награды и номинации 
Grammy Awards

|-
|rowspan="2"| 1997 || «Tire Me» || Лучшее метал-исполнение || 
|-
| «Bulls on Parade» || rowspan= "2" | Лучшее хард-рок исполнение || 
|-
| 1998 || «People of the Sun» || 
|-
| 1999 || «No Shelter» || Лучшее метал-исполнение || 
|-
|rowspan="2"| 2001 || «Guerrilla Radio» || Лучшее хард-рок исполнение || 
|-
| The Battle of Los Angeles || Лучший рок-альбом || 
|-
| 2002 || «Renegades of Funk» || Лучшее хард-рок исполнение || 

MTV Video Music Awards

|-
| 1996 || «Bulls on Parade» || rowspan= "3" | Лучший рок-клип || 
|-
| 1997 || «People of the Sun» || 
|-
| 2000 || «Sleep Now in the Fire» || 

NME Awards

|-
| 2010 || Rage Against the Machine || Герои года || 

Kerrang! Awards

|-
|| 2008 || Rage Against the Machine || Зал славы || 

Classic Rock Roll of Honour Awards

|-
|rowspan="2"| 2010 || Rage Against the Machine || Группа года|| 
|-
| Christmas Number One and Free Concert || Событие года ||

Примечания

Ссылки 

 
 Rage Against The Machine — Live At Grand Olympic Auditorium (DVDRip)
 Статья о Rage Against the Machine на сайте muzyka.kulichki.net
 Сайт Rage Against The Machine на русском (содержит также информацию о проектах, так или иначе связанных с Rage Against The Machine — Audioslave, Axis of Justice, The Nightwatchman и др.)
 Русский фан-сайт Rage Against The Machine
 R.A.T.M. Флагман левого музыкального фланга возвращается!

Группы альтернативного метала США
Рэп-метал-группы
Рэп-рок-группы
Ню-метал-группы США
Фанк-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Исполнители Epic Records
Лауреаты премии «Грэмми»
Квартеты
Антивоенные активисты
Группы сторонников антипотребительства
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Лауреаты премии NME Awards
Rage Against the Machine